Ниже представлен список из японских космонавтов, участвовавших в космическом полёте.

В списке 12 космонавтов, из которых две женщины. Четыре космонавта во время полетов совершали выход в открытый космос. 7 () находятся в активном отряде.

Данные приведены по состоянию на 03 июня 2018 года.

Примечания 
 Комментарии

 Использованные источники

Списки космонавтов
Космонавты Японии
Космонавтика Японии